O Flexvision é uma ferramenta OLAP (On-line Analytical Processing) que permite a visualização dos dados armazenados em bancos relacionais, nos mais variados formatos. Todos os totais, cálculos, filtros e formatação podem rapidamente ser definidos e alterados pelo usuário.

Ver também
Armazém de dados
Sistemas de Informação

Governança em TI